

Astronomia
 2606 Odessa – asteroide della fascia principale
 Odessa – meteorite ferroso trovato in Texas nel 1922

Geografia 
 Canada
 Odessa – località della Contea di Lennox e Addington, Ontario
 Odessa – località della municipalità rurale Francis No. 127, Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Odessa – città della Contea di New Castle, Delaware
 Odessa – census-designated place della Contea di Pasco, Florida
 Odessa – township della Contea di Ionia, Michigan
 Odessa – città della Contea di Big Stone, Minnesota
 Odessa – città della Contea di Lafayette, Missouri
 Odessa – census-designated place della Contea di Buffalo, Nebraska
 Odessa – villaggio della Contea di Schuyler, New York
 Odessa – capoluogo della Contea di Ector, Texas
 Odessa – città della Contea di Lincoln, Washington
 Odessa – città fantasma della Contea di Kings, California
 Ucraina
 Odessa – città capoluogo dell'Oblast' di Odessa

Musica 
 Odessa – album dei Bee Gees del 1969
 Odessa – album dei The Handsome Family del 1994

Altro 
 ODESSA (Organisation Der Ehemaligen SS-Angehörigen) – organizzazione di ex componenti delle SS
 Odessa Meteor Crater – cratere meteorico del Texas
 Odessa – fumetto della Sergio Bonelli Editore
 uno dei nomi dell'uva fragola

Note

Altri progetti